Die ROKiT World Seniors Championship 2020 war ein Snookerturnier der World Seniors Tour.  Es fand vom 19. bis 22. August 2020 statt und wurde zum zweiten Mal im Crucible Theatre im englischen Sheffield ausgetragen, wo direkt davor auch die Profiweltmeisterschaft entschieden worden war.

Wegen der COVID-19-Pandemie war in der ersten Jahreshälfte der Spielbetrieb lange eingestellt, die Profi-WM und damit auch die anschließende Senioren-WM wurden somit um einige Monate verschoben. Dafür profitierte die Senioren-WM von den Erfahrungen mit dem Pandemie-bedingten Hygienekonzept der Profitour, das in Sheffield bereits etabliert war. Zuschauer waren weitestgehend ausgeschlossen, dafür wurde das Seniorenturnier erstmals von der BBC im Zusatzangebot live übertragen.

Titelverteidiger war der Engländer Jimmy White. Er erreichte erneut das Finale und konnte mit einem 5:4-Sieg über Ken Doherty den Vorjahreserfolg wiederholen. Es war sein dritter Gewinn bei dem Turnier.

Preisgeld 
An der Preisgeldverteilung aus dem Vorjahr änderte sich nichts. Für das höchste Break gab es diesmal aber statt einer Sachprämie 1.500 £ als zusätzlichen Geldbetrag.

Spieler 
16 Spieler nahmen am diesjährigen Turnier teil, vier weniger als im Vorjahr.
Die gesetzten Spieler waren
  Jimmy White (Titelverteidiger)
  Michael Judge (Nr. 1 der Senioren-Rangliste)
  Ken Doherty
  Stephen Hendry
Sie konnten damit frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen.

Tony Drago aus Malta musste aus Vorsichtsgründen seine Teilnahme absagen, für ihn rückte der Engländer Wayne Cooper nach. Ihm und den übrigen elf Spielern wurden per Los die freien Plätze in Runde 1 zugeteilt.

Alle 16 Teilnehmer kamen damit entweder aus Großbritannien oder aus Irland.

Turnierverlauf 
Die Spiele wurden bis auf das Finale im Best-of-7-Modus gespielt, das Finale wurde über neun Frames entschieden. Alle Partien wurden nacheinander an einem Tisch ausgetragen, die erste Runde wurde auf zwei Tage verteilt, das Viertelfinale fand am Freitag und Halbfinale und Finale fanden am Samstag statt.

Das Turnier entwickelte sich zu von Anfang an zu einem Favoritenturnier. Außer den vier gesetzten Spielern gewannen in Runde 1 mit Morgan, Lines und Canavan drei Spieler, die zuvor die World Seniors Championship schon einmal gewonnen hatten. Das achte Match gewann der Ex-Profi Wayne Cooper gegen den reinen Amateur Gary Filtness. Die Favoritensiege setzten sich im Viertelfinale fort, so dass die vier gesetzten Spieler im Halbfinale unter sich waren. Dort schlug Jimmy White den Schotten Stephen Hendry, gegen den er in den 1990ern 4 von 5 Weltmeisterschaftfinals im Crucible verloren hatte. Ken Doherty, der einzige irische Weltmeister, gewann gegen seinen Landsmann Michael Judge.

Finale 
Jimmy White stand bereits zum dritten Mal im Finale, so oft wie zuvor nur Steve Davis. Er hatte die Erstauflage nach Etablierung des Turniers 2010 und das Crucible-Debüt im Vorjahr gewonnen. Ken Doherty war seit 2010 der zweite Ire und damit der zweite Nichtbrite im Endspiel. Im ersten Frame lochte White 4 Rote, konnte aber keine Breaks daraus machen. Doherty genügten zwei Aufnahmen für den ersten Punkt. Auch danach gelangen dem Engländer nie mehr als 15 Punkte am Stück und so zog Doherty unter anderem mit zwei 50er Breaks Frame um Frame davon auf 4:0. Ihm fehlte nur noch ein Frame, aber im 5. Spiel verpasste er zweimal die Chance auf ein höheres Break. Dafür kam White besser ins Spiel und mit Breaks von 25 und 42 Punkten holte er sich seinen ersten Punkt. Ähnlich verlief Frame 6. Frame 7 war umkämpft, auf dem Weg zum Sieg verpasste White die Blaue, Doherty lochte, scheiterte aber mit Pink. Mit Pink und Schwarz räumte White den Tisch leer und schaffte den 3:4-Anschluss.

Im nächsten Frame verpasste der Ire nach 37 Punkten die Rote. White war nun in Schwung und mit seinem ersten Break über 50 Punkten gelang es ihm, das Spiel vollständig umzudrehen und den Entscheidungsframe zu erzwingen. Doherty ging den 9. Frame offensiv an, aber mehr als 2 Punkte kamen nicht dabei heraus. White dagegen gelang nach einer unzureichenden Safety des Iren der Einstieg in ein hohes Break, mit dem er den Frame und damit das Match für sich entschied. Mit 5:4 verteidigte er erfolgreich seinen Vorjahrestitel.

Century-Breaks 
Im Turnierverlauf wurde nur ein einziges Break von über 100 Punkten gespielt, Jimmy White zog im Halbfinale mit einem Century-Break zum 3:1 gegen Stephen Hendry davon. Insgesamt wurden in den  15 Turnierpartien 38 Breaks von 50 oder mehr Punkten erzielt.
  Jimmy White: 130

Quellen

Weblinks 
 2020 ROKiT World Seniors Snooker Championship im WPBSA Tournament Manager (englisch)

Snookerveranstaltung 2020
2020
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre